Electric City – comune dello stato di Washington, negli Stati Uniti d'America
 Electric City Trolley Museum – museo dei trasporti di Scranton, negli Stati Uniti d'America
 Electric City – web serie d'animazione statunitense
 Città elettrica (Electric City) – episodio della prima stagione della serie animata The Big O
 Electric City – album del jazzista Bob Downes

Pagine correlate 
 Electricity